Two of Us bezeichnet

Two of Us (Band), eine deutsche Popband
Two of Us (The-Beatles-Lied), ein Lied der britischen Band The Beatles
Two of Us (Two-of-Us-Lied), ein Lied des deutschen Popduos Two of Us
Two of Us (Louis-Tomlinson-Lied), ein Lied des britischen Popmusikers Louis Tomlinson
Two of Us (Film), ein US-amerikanischer Fernsehfilm (2000)